Кали́нівка (; до 1948 — Кьорпе, ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.

Релігія 
У 2019 році почалося будівництво мечеті.